FRG se poate referi la:

 Federația Română de Gimnastică
 Federația Română de Golf